Таранти́ни (Tarantini) — фамилия.
 Тарантини, Альберто (род. 1955) — аргентинский футболист, защитник.
 Тарантини, Микеле Массимо (род. 1942) — итальянский режиссёр.
 Тарантини, Раффаэле (1895—1936) — итальянский инженер, лётчик и военный.

См. также 
 Тарантино (значения)